Jonathan Paredes Bernal (1989) világbajnoki ezüstérmes mexikói szupertoronyugró
 Jonathan Paredes Hernández (1989) kolumbiai profi kerékpáros